Il doppio del torneo di tennis South African Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Meister e Brian Teacher che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Sherwood Stewart 6-7, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Tim Gullikson (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (semifinali)

 Kevin Curren /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Andrés Gómez /  Sherwood Stewart (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1983